Marco Minniti (né en 1956), homme politique italien
 Mario Minniti (1577-1640), peintre italien
 Tito Minniti (1909-1935), pilote italien

Patronyme italien